Province du Sanmatenga är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Centre-Nord, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Sanmatenga är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Sanmatenga:

 Kaya
 Pissila
 Komsilga
 Doga

I övrigt finns följande i Province du Sanmatenga:

 Vattendrag:
 Arma (ett periodiskt vattendrag)
 Béssé (ett periodiskt vattendrag)
 Bouaèla (ett periodiskt vattendrag)
 Daoro (ett periodiskt vattendrag)
 Nafo (ett periodiskt vattendrag)
 Péna (ett periodiskt vattendrag)
 Sorgané (ett periodiskt vattendrag)
 Tilga (ett periodiskt vattendrag)
 Zinibéogo (ett periodiskt vattendrag)

 Insjöar:
 Lac de Dèm (en sjö)
 Lac de Sian (en sjö)

Trakten runt Province du Sanmatenga består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province du Sanmatenga är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Centre-Nord